«Жало» (1907—1909) — еженедельная народная патриотическая газета, с 1909 — еженедельный журнал.

Выходил по четвергам, печатался в тип. г. Старица Тверской губернии, подписной.

Редактор и издатель — И. П. Крылов, лидер тверского отделения Союза русского народа.

«Жало» — яркий образец провинциального остросатирического издания начала XX века. Отличается многообразием рубрик (Слухи и вести, Головоломки, О чём говорят?, Почему?) и жанров (пародии, фельетоны, стихотворения, лжереклама, лжеобъявления).

См. также 
 Тверское Поволжье (газета)

Литература 
 Кузьмин В. «Жало» чёрной сотни (журнал «Тверское жало») // Тверская Жизнь. 1994, 6 окт.
 Кузьмин В. Из опыта словаря тверской прессы (часть 2) // Домовой (Тверь), 2001, № 6, с. 8-11.

Журналы Российской империи
Политические журналы
Газеты Российской империи
Журналы России по алфавиту
Печатные издания Тверской области
Союз русского народа
Печатные издания, возникшие в 1907 году
Печатные издания, закрытые в 1909 году